

Pessoas
Francisco Luís (compositor)
Francisco Luís Baltasar António da Gama
Francisco Luís Gomes
Francisco Luís Murteira Nabo
Francisco Luís Tavares
Francisco Luís da Gama Rosa
Francisco Luís de Macedo
Francisco Luís de Medeiros
Francisco Luís do Livramento

Desambiguações de antropônimos